Il singolare del Qatar Total Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Vera Zvonarëva, ma si è ritirata durante il match di secondo turno contro Monica Niculescu.

Il titolo è stato vinto da Viktoryja Azaranka che ha battuto in finale Samantha Stosur per 6-1, 6-2.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Samantha Stosur (finale)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Marion Bartoli (semifinale, ritirata)
  Vera Zvonarëva (secondo turno, ritirata)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)

  Sabine Lisicki (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Peng Shuai (secondo turno)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Julia Görges (secondo turno)

Qualificate 

  Virginie Razzano (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (terzo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno)

  Anne Keothavong (secondo turno)
  Kateryna Bondarenko (terzo turno)
  Vera Duševina (primo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2012